Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et J.

Sigles et abréviations 
 UJ, Université jagellonne de Cracovie
 UJ, Université de Johannesburg
 UJ, Université du judaïsme, Los Angeles
 UJ, Union Jurançonnaise, Jurançon
 UJ, Musique électronique,  France
 UJ, soirée hebdomadaire ("Univers Jeunes") depuis 2010 à Paris en France.